Bussy-la-Pesle kan syfta på:

* Bussy-la-Pesle, Côte-d'Or, fransk kommun i departementet Côte-d'Or
 Bussy-la-Pesle, Nièvre, fransk kommun i departementet Nièvre